Bukbu-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Bukbu-dong, Gimhae, stadsdel i Gimhae, Södra Gyeongsang, 
 Bukbu-dong, Gyeongsan, stadsdel i Gyeongsan, Norra Gyeongsang,